

Geografia 
 Villa San Michele  – frazione di Isernia

Ville 
 Villa San Michele  – villa di Capri
 Villa San Michele a Doccia  – villa di Fiesole